Hjortland ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha Hjortland (1879–1958), norwegische Schriftstellerin
 Christine Hjortland (* 1951), norwegische Juristin, Beamtin und Frauenrechtlerin
 Ole Thomassen Hjortland (* 1982), norwegischer Philosoph

Hjortland steht für:
 Hjortland (Bergen), Ortsteil von Åsane, Bergen, Norwegen